Meszna peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Meszna, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Meszna, un village de la voïvodie de Silésie.